Dolheşti több romániai település neve:

 Dolhești, Iași
 Dolhești, Neamţ
 Dolhești, Suceava megye